«Сын утренней звезды» () — американский вестерн.

Сюжет 
Фильм снят по одноимённому роману Эвана С. Коннелла и повествует о жизни и военной карьере генерала Джорджа Армстронга Кастера, прославившегося военными кампаниями против североамериканских индейцев.

Вожди индейского племени лакота, Сидящий Бык и Бешеный Конь, отчаянно пытаются сохранить свой народ от уничтожения. Битва при Литл-Бигхорне станет решающей в борьбе давних противников.

В ролях 
 Гэри Коул — Джордж Армстронг Кастер
 Розанна Аркетт — Элизабет «Либби» Кастер
 Терри О’Куинн — генерал Альфред Терри
 Дэвид Стрэтэйрн — капитан Фредерик Бентин
 Стэнли Андерсон — Улисс Симпсон Грант
 Дин Стоквелл — генерал Филип Шеридан
 Родни Арнольд Грант — Бешеный Конь
 Флойд Вестерман — Сидящий Бык

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Ссылки 
  

Вестерны США
Фильмы Майка Роуба